Bartolomeo Penni, pittore
 Giovan Francesco Penni, pittore
 Luca Penni, pittore 
 Paola Penni
 penni, un centesimo del marco finlandese